Pervomàiskoie (Leningrad), possiólok de la província de Leningrad, a Rússia
 Pervomàiskoie (Vísselki), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia
 Pervomàiskoie (Kanélovskaia), poble del territori de Krasnodar, a Rússia
 Pervomàiskoie (Mikhàilovski), poble del territori de Primórie, a Rússia
 Pervomàiskoie (Khankaiski), poble del territori de Primórie, a Rússia
 Pervomàiskoie (Rostov), poble de la província de Rostov, a Rússia
 Pervomàiskoie (Uliànovsk), poble de la província d'Uliànovsk, a Rússia
 Pervomàiskoie (Vorónej), poble de la província de Vorónej, a Rússia
 Pervomàiskoie (Daguestan), poble de la república del Daguestan, a Rússia
 Pervomàiskoie (Mokroús), poble de la província de Saràtov, a Rússia
 Pervomàiskoie (Engels), poble de la província de Saràtov, a Rússia
 Pervomàiskoie (Crimea), poble de la república de Crimea, a Rússia
 Pervomàiskoie (Simferòpol), poble de la república de Crimea, a Rússia

Vegeu també 
 Pervomaiski